A Gyilkos számok negyedik évadjának premierje 2007. szeptember 28-án volt és 2008. április 4-ig vetítették. A szövegkönyvírók sztrájkja miatt csak 12 epizód készült el, de a sztrájk vége után még hat epizódot forgattak.

Colby Granger tisztázódik a vádak alól, és csatlakozik Don FBI csoportjához. Don és Liz szakít az évad közepén. Az évad vége felé visszatér Don második évadból ismert szerelme Robin Brooks és újabb kapcsolatba kezdenek. Amita szülei látogatása esedékes az egész évad idején, azonban ez átcsúszik az ötödik évadba. Megannak gondjai támadnak a munkahelyén mivel az Igazságügyminisztériumnak is dolgozik. Az éved végén Megan elköltözik Washingtonba. Charlie FBI tréningen vesz részt. Az évad végén Charlie megharagszik Donra és az FBI-ra mivel az egyik pakisztáni kollégáját jogtalanul vádolják kémkedéssel és a terrorizmus segítésével. Ezért ő is hasonló állományokat küld Pakisztánba, és ezért az FBI vizsgálatot indít ellene. A negyedik évadban nem tűnik fel Mildred Finch és Ian Edgerton (noha Edgerton az ötödik évadban ismét látható).



Források 
 http://www.imdb.com/title/tt0433309/episodes#season-4

Televíziós sorozatok epizódlistái
 04